Селе́нистая кислота́ — неорганическое химическое соединение селена, кислота. Химическая формула H2SeO3.

Является аналогом сернистой и теллуристой кислот.

Селенистая кислота — одна из двух основных оксикислот селена (вторая из них — селеновая кислота H2SeO4)

Токсична.

Физические свойства 
Белые ромбические кристаллы. Очень гигроскопична. Хорошо растворима в воде и этаноле. При растворении происходит сильное поглощение тепла. Неустойчивая кислота, при нагревании выше 70 °C распадается на воду и диоксид селена SeO2.

Химические свойства 
 Слабая кислота. Образует два ряда солей — кислые и средние соли — биселениты и селениты в результате реакций нейтрализации щелочей (и кислые, и средние), или сплавления с оксидами металлов (средние).
 Является окислителем средней силы, проявляет окислительно-восстановительную двойственность:
 реагирует с концентрированным растворами галогеноводородных кислот (кроме фтороводородной), окисляя их до галогенов. В результате этой реакции элементарный селен выпадает в осадок;
 может быть окислена сильными окислителями (хлор и бром в щелочной среде, озон в сильнокислой среде, пероксид водорода) до селеновой кислоты.
 В результате электролиза водного раствора на катоде выделяется водород, а на аноде — селеновая кислота.

Получение 
Селенистую кислоту получают из оксида селена(IV) SeO2, растворяемого в воде, либо окислением селена разбавленной азотной кислотой.

Применение 
Селенистую кислоту обычно применяют для травления металлов, например меди или магния, для оксидирования стали в процессе холодного воронения стали, в основном деталей огнестрельного оружия.

Применяется для получения глиоксаля окислением ацетальдегида.

Основной компонент в реактиве на некоторые наркотические вещества.

Также из селенистой кислоты окислением либо электролизом получают селеновую кислоту H2SeO4.

Токсичность 
Селенистая кислота, как и другие соединения селена H2SeO3, в больших дозах токсична для человека. При попадании на кожу вызывает раздражение и химические ожоги.

См. также 
 Сернистая кислота
 Теллуристая кислота

Примечания

Ссылки 
  Селенистая кислота в справочнике химических веществ на ROSSIBNEFT.RU

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Соединения водорода
Селениты
Соединения кислорода